Martinuzzi steht für:

 Clemens Martinuzzi, ein österreichisches DJ-Duo aus Wien
 Emma Morano-Martinuzzi, eine italienische Supercentenarian.
 Georg Martinuzzi, ein kroatisch-ungarischer Kleriker und Staatsmann zur Zeit der Renaissance

Siehe auch:
 Martinozzi